Vladimir Iljin (1928) (1928–2009), Sovjet-Russisch voetballer
 Vladimir Iljin (1992), Russisch voetballer
 Vladimir Iljin (acteur) (1947), Russisch acteur